Воронови́ца () — посёлок городского типа в Винницком районе Винницкой области Украины.

История 

Живописный посёлок Вороновица, расположенный в 20 км от Винницы, по праву называют колыбелью авиации. В 1869—1876 годах здесь проводил свои опыты с летательными аппаратами изобретатель одного из первых в мире самолёта — морской офицер, капитан І ранга А. Ф. Можайский. Испытания летательных аппаратов проводились на даче Можайских над Южным Бугом.
В старом парке, разбитом ещё в конце XVIII века, до наших дней сохранился дворец польских магнатов Грохольских, где жил и создавал свои самолёты Можайский.

В 1892 году Вороновицы являлись местечком Брацлавского уезда Подольской губернии, в котором насчитывалось 185 дворов и 1256 человек. Здесь действовали сахароваренный завод, четыре водяные мельницы, двухклассное народное училище, православная церковь, католический костел и два еврейских молитвенных дома.

В ходе Великой Отечественной войны с 21 июля 1941 до 13 марта 1944 года село было оккупировано немецкими войсками.

В 1956 году Вороновица стала посёлком городского типа.

В 1969 году здесь действовали сахарный завод, плодоконсервный завод, кирпичный завод, швейная фабрика и инкубаторная станция.

Весной 1971 года в трёхэтажном 43-комнатном дворце Грохольских (где в это время находилась поселковая школа) был открыт музей истории авиации и космонавтики им. Можайского.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации сахарного завода и райсельхозтехники. В 1998 году было возбуждено дело о банкротстве комбината общественного питания.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 6591 человек.

Транспорт 
Здесь находится станция Вороновица Юго-Западной железной дороги.

Также через посёлок проходит автомобильная дорога.

Религия 
В посёлке действуют костел Архангела Михаила, храм Преподобного Агапита Печерского, храм Святых Бессребренников Косьмы и Дамиана, храм Рождества Пресвятой Богородицы и храм Чуда Архистратига Михаила в Хонях Винницкого районного благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 Вороновица на сайте Верховной рады 
 Фото и самые интересные достопримечательности

Населённые пункты Винницкого района
Посёлки городского типа Винницкой области
Усадьбы Украины